Боковка — название населённых пунктов в России:
 Боковка — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Боковка — село в Саратовском районе Саратовской области.